Castro de Castro Velho pode referir-se a:
 Castro de Castelo Velho (Sertã)
 Castro de Castelo Velho (Terena)

Desambiguação